Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Bavon en référence à saint Bavon :
 la cathédrale Saint-Bavon de Gand en Belgique ;
 la cathédrale Saint-Bavon de Haarlem aux Pays-Bas.

Voir aussi 
 
 
 Liste de cathédrales

Bavon